STR, sigle composé des trois lettres S, T et R, peut faire référence à :
 Jeu de stratégie en temps réel ;
 Aéroport de Stuttgart, Allemagne, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
  en informatique, méthode de gestion de l’énergie permettant de suspendre l’exécution des processus et de mémoriser leur état afin de les restaurer à l’identique après extinction de l’ordinateur ;
 En informatique et plus particulièrement en Edition logicielle, STR fait référence à Steps To Reproduce, listant les étapes permettant de reproduire le dysfonctionnement d'une application ;
En langage python, type de donnée représentant une chaîne de caractères ;
 En génétique,  ou Microsatellite ;
 Société d'économie mixte locale de Télévision-Radio, exploitant la chaîne de télévision privée Caledonia, en Nouvelle-Calédonie.

Code